BI-RADS — это стандартизированная шкала оценки результатов маммографии, УЗИ и МРТ по степени риска наличия злокачественных образований молочной железы. Слово BI-RADS представляет собой акроним от «Breast Imaging-Reporting and Data System».
Классификация Bi-RADS предложена Американским обществом радиологов (ACR).

Категории оценки 
Шкала BI-RADS состоит из 6 категорий, однако начинается с категории 0 — неполное исследование — требуется дообследование.

 0: Неполное исследование (требуется дообследование)
 1: Отрицательная (образования не выявлены)
 2: Доброкачественные изменения
 3: Вероятно доброкачественные изменения
 4: Подозрение на рак
 5: Характерно для рака
 6: Верифицированный рак

Некоторые эксперты считают, что единая категория BI-RADS 4 не дает адекватной информации о риске рака для врачей, и рекомендуют схему подклассификации:
 4А: низкий уровень подозрений на злокачественность, около 2 %
 4B: промежуточное подозрение на злокачественность, около 10 %
 4C: умеренное подозрение, но не классическая для злокачественных новообразований, около 50 %

Типы структуры молочной железы 
Согласно пятой редакции BI-RADS структура молочной железы подразделяется на 4 типа:
 А — молочная железа практически полностью жировой плотности. Маммография обладает высокой чувствительностью.
 В — отдельные участки фиброзно-железистой плотности.
 С — молочные железы неоднородной плотности, отдельные участки молочных желез достаточно плотные и могут скрывать небольшие образования.

 D — очень плотные молочные железы. Маммография обладает низкой
чувствительностью.

Примечания 

 

Медицинская визуализация
Рентгенология